Wassersucht steht für:

 Ödeme durch Herzinsuffizienz und der darauf basierenden Niereninsuffizienz
 Ödem (Gewebswassersucht), Gewebeschwellung durch Flüssigkeitseinlagerung 
 Aszites (Bauchwassersucht), spezielle Ödemform
 Anasarka, generalisiertes Ödem
 Hydrops, Ansammlung von Flüssigkeit in Körperhöhlen

Siehe auch: